Primolius auricollis és una espècie d'ocell de la família dels psitàcids (Psittacidae) que habita boscos i pantans deBolívia, nord-oest de l'Argentina, el Paraguai i sud del Brasil.

Referències 

Arins